El nombre Alice fue usado por dos ciclones tropicales en el Océano Atlántico.

 Huracán Alice (junio 1954). 
 Huracán Alice (diciembre 1954).